Craig Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Craig Township (Arkansas)
 Craig Township (Indiana)
 Craig Township (Nebraska)